Meigneux puede referirse a: 

 Meigneux, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Meigneux, comuna francesa situada en Somme.